u biologiji:
 Stanična diferencijacija
 Evolucijska diferencijacija

u astronomiji
 Planetarna diferencijacija

ostalo:
 Diferencijacija (geologija)
 Diferencijacija (logika)
 Diferencijacija (psihoterapija)
 Diferencijacija (jezikoslovlje)
 Diferencijacija (marketing)
 Diferencijacija (etnografija)